Clase Bouchard puede referirse a las siguientes clases:
 Clase Bouchard (1936), clase de rastreadores de 1936.
 Clase Bouchard (2018), clase de patrulleros de 2018.